Temeleuți se poate referi la:

 localități din Republica Moldova
 Temeleuți - localitate centru de comună din raionul Călărași
 Temeleuți - localitate centru de comună din raionul Florești
 arii protejate:
 rezervația peisagistică Temeleuți, raionul Călărași
 parcul din satul Temeleuți, raionul Florești

Localități omonime din Republica Moldova